El Hospital asilo de San Juan de Dios situado en la Calle río Tajo número 1 de Valencia (España) fue realizado en 1907, con proyecto del arquitecto Francisco Mora Berenguer. Su estilo arquitectónico es el modernismo valenciano.

Edificio 
Aprovechando un caserón existente, el cual condicionó la propuesta original, Mora plantea un edificio de planta en U que se abría al sur siguiendo los planteamientos higienistas de la época.

Se optó por la utilización del ladrillo como elemento modular y expresivo del conjunto. Se evitó la decoración superflua, y se optó por la ejecución correcta de las fábricas y la incorporación de elementos cerámicos, en un ejercicio de buena práctica constructiva.

Este edificio inicia una tendencia que se repetirá a lo largo de la dilatada trayectoria profesional de Mora, y pone de manifiesto las influencias ejercidas por el maestro catalán Lluís Domènech i Montaner, con la arquitectura neomudéjar, recuperando el ladrillo como vehículo de expresión.

El cuerpo central, en la fachada principal, está formado por un arco carpanel ribeteado por arquillos ciegos. Sobre este arco, se abre una balconada con balaustres de ladrillo, inscrita en un arco de medio punto rebajado.

El conjunto se remata con un frontón de perfil quebrado que se cubre con un tejadillo chapado de piezas cerámicas de color verde.

Las galerías y pórticos que delimitan el patio abierto están formados por arcos de rosca, de medio punto, en planta baja, y machones y dinteles de perfil metálico visto en planta primera. La barandilla está formada por balaustres de ladrillo sin cortar.

La composición es simétrica respecto a un eje central en el que se ubican el acceso principal y la escalera. Las tres partes del conjunto se diferencian volumétricamente, tres alturas para el cuerpo central y dos para los laterales.

El sistema constructivo es de muros portantes de ladrillo, con su cara vista al exterior. Vigas metálicas con bovedillas de ladrillo. Pilares metálicos de fundición en el pórtico trasero (hoy desaparecido) y dinteles de perfil metálico visto en la galería de la planta primera, apoyados sobre ménsulas escalonadas de ladrillo.

Referencias 
 Registro de Arquitectura del Siglo XX en la Comunidad Valenciana ISBN 84-87233-38-4

San Juan de Dios
Arquitectura de Valencia
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Arquitectura en la Comunidad Valenciana en el siglo XX
Arquitectura modernista en Valencia
Arquitectura neomudéjar en España
Arquitectura de España de 1907
Bienes de Relevancia Local de la ciudad de Valencia